Штаб-квартира Яндекса — представляет собой 7-этажное здание в Москве по адресу улица Льва Толстого, дом 16. Одно из 12 отделений «Яндекса» в России.

Общая информация 
В новый центральный офис на улице Льва Толстого компания полностью переехала в 2010 году, хотя информация о грядущем переезде просочилась в СМИ ещё в 2008 году. Первоначально компания планировала занять помещения в офисном центре «Легион II», расположенном в Замоскворечье, однако владелец последнего расторг договор.

Офис на улице Льва Толстого находится на бывшей территории фабрики «Красная Роза», до революции принадлежавшей акционерному обществу К. О. Жиро Сыновья.

Общее число работающих в офисе сотрудников — более тысячи. Переезд в новое здание проходил постепенно.

Во дворе находятся «кони Яндекса» — разукрашенные статуи лошадей, перевезённые ещё из старого офиса.

Дизайн внутреннего убранства проектировала архитектурная компания Atrium в течение пяти лет. Общая площадь помещений — 15,8 тыс. м2 (не считая столовых, лестничных площадок и лифтовых групп).

Каждый этаж имеет своё индивидуальное цветовое оформление. Верхний этаж отведён для руководства и топ-менеджмента, первый занят столовой. Рабочие столы на остальных этажах расположены по застеклённому периметру, а конференц-залы, комнаты отдыха, переговорные и уборные располагаются на продольной оси в центре здания. С целью воссоздания атмосферы домашнего уюта добавлены занавески, напольные лампы и ковры.

Повсюду доступна сеть Wi-Fi. Сотрудникам разрешено работать в любой точке офиса, не только за рабочим столом. Есть 55 переговорных, причём каждая из них имеет название, включающее номер этажа и некое ассоциативное дополнение: 7.Небо, 6.Палата, 5.Колесо, 3.Танкиста, 2.Ствола (при этом названия произносятся как «Седьмое небо», «Шестая палата», «Пятое колесо», «Три танкиста», «Два ствола»).

Всякий посторонний посетитель «Яндекса» получает бейдж «Я.Гость» / «Гость.Я».

Установлена капиллярная система охлаждения воздуха. Используется вертикальное озеленение с автоматической системой полива.

В распоряжении сотрудников игровые комнаты (теннис, бильярд, тренажёры) и музыкальная комната.

События 
 Центральная штаб-квартира «Яндекса» завоевала награду Best Office Awards 2011 в номинации «Бренд и имидж».
 В сентябре 2012 года сотрудники компании были эвакуированы в связи с пожаром в соседнем здании.
 В октябре 2012 года штаб-квартиру «Яндекса» посетил Марк Цукерберг.
 В декабре 2012 года офис «Яндекса» посетил Дмитрий Медведев.
 19 февраля 2016 года «Яндекс» объявил о том, что покупает бизнес-центр «Красная роза», в котором находится его штаб-квартира. Сумма сделки составила около 668 млн долларов США.
 В сентябре 2017 года центральный офис «Яндекса» посетил Владимир Путин.

Новая штаб-квартира 

В июле 2020 года был представлен проект новой штаб-квартиры компании, здание которой планируется расположить в Москве, на месте гостиницы «Корстон», которая располагалась по адресу улица Косыгина, 15, на Воробьёвых горах..
В декабре 2022 года новая штаб-квартира получила адрес улица Академика Зельдовича, 1.

См. также 
 Googleplex
 Apple Park

Примечания

Ссылки 

 Как работают в «Яндексе»
 Записи с меткой «офис» в официальном блоге «Яндекса» на Я.ру
 Вид на главный офис «Яндекса» на сервисе «Яндекс.Панорамы».
 Все офисы Яндекса в России, Украине, Турции и США — РБК
 Yandex — A New Headquarter for the Russian Internet Company
 Headquarter Yandex
 Музыкальная комната «Яндекса»
 «Яндекс» изнутри: фотоэкскурсия по офису лидера поискового рынка Рунета
 Офис «Яндекса» (70 фото)

Яндекс
Яндекс
Здания и сооружения, построенные в 2009 году
Деловые центры Москвы
Хамовники